Norodom Amarittivong (Naradhama Amararidha Varman) (3 december 1967) is een Cambodjaanse prins (Anak Anga Machas) en de tweede zoon van prins Norodom Chakrapong met zijn eerste vrouw Hun Soeun.

Hij volgde zijn opleiding in de Verenigde Staten aan de universiteit van Plymouth in de staat New Hampshire. Hij trouwde op 9 augustus 1992 met Crystal Hul (geboren op 14 december 1971).

Cambodjaans koningshuis